Jebet ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Jebet Tirop (1995–2021), kenianische Langstreckenläuferin
 Florence Jebet Kiplagat (* 1987), kenianische Langstreckenläuferin
 Nancy Jebet Langat (* 1981) kenianische Mittelstreckenläuferin und Olympiasiegerin
 Ruth Jebet (* 1996), bahrainische Hindernis- und Langstreckenläuferin kenianischer Herkunft
 Salina Jebet Kosgei (* 1976), kenianische Langstreckenläuferin